Yoma bezeichnet:
 Yoma (Traktat), fünftes Traktat des Seder Moed der Mischna und des Talmuds
 Yoma (Schmetterling), Schmetterlingsgattung
 Yoma-Bärbling (Danio feegradei), Fisch aus der Familie der Karpfenfische (Cyprinidae)

Yoma ist der Familienname folgender Personen:
 Yoma Komatsu (* 1974), japanische Popsängerin und ältestes Mitglied der J-Pop-Gruppe BeForU
 Amira Yoma (* 1952), argentinische Politikberaterin und Gastronomin
 Zulema Yoma, ehemalige First Lady von Argentinien